ESO eller eso har flere betydninger:
 European Southern Observatory
 Energispareordningen
 ESO (motorcykler)